Тош — многозначный термин:
 Тош — Питер Тош (Уинстон Хьюбэрт Макинтош), ямайский певец
 Тош — венгерский танк
 Тош — Маккинли Тош, шотландский футболист

См. также 
  — многозначная аббревиатура